Ви́ла-Бале́йра () — город на южном побережье острова Порту-Санту, который входит в состав автономного региона Мадейра в Португалии. Административный центр муниципалитета Порту-Санту с населением 4474 человек. Статус города имеет с 6 августа 1996 года.

При прежнем административном разделении (до приобретения Мадейрой статуса автономии в 1976 году) город Вила-Балейра, как и муниципалитет Порту-Санту, входил в состав Фуншальского административного округа.

Население

Примечания 

Города Португалии
Незавершённые статьи по географии Португалии